El sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo, se utiliza como información básica para caracterizar la vegetación local en trabajos referentes a la flora, el suelo, la geografía, la zonificación agro ecológica, etc. L. R. Holdridge define una zona de vida como un conjunto de ámbitos específicos de los factores climáticos principales. Dicha zona puede imaginarse como un grupo de asociaciones relacionadas entre sí a través de los efectos de la temperatura, la precipitación y la humedad. 

Teniendo en cuenta los elementos climáticos como la temperatura, evotranspiración y precipitación, las características homogéneas de la vegetación con relación a la altitud se estructuran las formaciones vegetales y usos del suelo; aplicando el método de L. R. Holdridge, el  Bosque seco-Tropical (bs-T). 

El bosque seco-tropical (bs-T) se origina por la permanente extracción de humedad de los vientos cálidos ascendentes.  La aridez aumenta por su orientación transversal que obstaculiza la influencia atmosférica exterior, razón por la cual el flanco cordillerano interno es menos lluvioso que el flanco externo frente a la Amazonía y al Pacífico.  Esta zona de vida se expresa en asociaciones vegetales de plantas espinosas y arbustos pequeños como el lechero, dividivi, naranjuelo y cactus, especies adaptadas a vivir con déficit de agua.

En esta zona se encuentra ubicada la zona norte del Municipio sobre la rivera del río Mayo, comprendida entre los 0 y 1000 msnm con temperaturas que están por encima de los 24 °C y una precipitación entre 500 y 1000 mm, perteneciente a la provincia de Humedad Semiárido. En esta zona se encuentran principalmente especies vegetales como gramíneas. Esta zona de vida cubre un área total de 16,90 km², lo que representa el 10,37% del total de la extensión del municipio, en las siguientes veredas se localizan áreas con estas características: Olivos, Quiróz Bajo y Alto, y llano Grande.

Bosque húmedo Pre Montano (bh-PM)

A partir de esta altura y por efecto orográfico antes mencionado, aparece el primer cinturón de nubes que da lugar al “bosque húmedo – premontano” (bh-PM), que corresponde al cinturón cafetero, que es muy amplio en la región. Se encuentra entre los 1000 y los 2000 m.s.n.m., esta formación tiene una biotemperatura aproximada entre 18 °C y 24 °C, con promedio anual de lluvias de 500 mm a 1000 mm. La asociación vegetal está representada por las especies características del clima cafetero, de la vegetación original como el chilco, mortiño, caucho, guamo, balso, laurel, sauces; la vegetación original ha sido profundamente modificada, resultado lógico del hecho de haber sido estas áreas explotadas de forma intensiva por el hombre, y no se puede apreciar un monte nativo de considerable tamaño. 

Sus tierras muestran laderas, desde suavemente inclinadas hasta fuertemente quebradas, algunas áreas de pendientes cuentan con buenos suelos y son explotados intensivamente, mostrando concentración humana que se refleja en un asentado minifundio. De no presentarse sequías muy fuertes en los meses de verano, el balance hídrico en esta formación no señala deficiencias de agua, observándose más bien un equilibrio entre el agua caída como lluvia y la utilizada por la vegetación.

Esta formación corresponde a las veredas : Olivos, Quiróz Alto y Bajo, Llano grande, el Peligo, la Cumbre, el Placer, Cuchilla Peñas Blancas, el Boquerón, Villa María, Palo Verde, la Palya, la Caldera, el Salado, la Cañada, Alpujarra, la Betulia, Ojo de Agua, Reyes, el Contadero, el Cerrito, la Castilla, Chaguarurco, el Diviso, Pradera A y B, Juan Solarte Obando, el Guabo, la Fragua, el Sauce, Sauce Alto y Bajo, Chilcal Alto y Bajo, Rincón Cusillo, Cusillo Bajo y Alto, Peña Blanca, la Merced, la Jacoba, Buenos Aires y Bella Vista. 

Esta zona de vida cubre un área total de 113,19 km², que representan el 64,44 % del total del territorio del municipio de La Unión.

Bosque húmedo-montano bajo (bh-MB) 

Esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre los 12 °C y 18 °C, con promedio anual de lluvias de 1000 mm a 2000 mm, una humedad relativa superior a 70 %. Ocupa una faja altimétrica alrededor de los 2000 m.s.n.m. a 3000 m.s.n.m., con variaciones de acuerdo a las condiciones locales, corresponden a las siguientes veredas: el Diviso, Chaguarurco, Pradera A y B, la Jacoba, La Merced, Buenos Aires, Sauce Alto, Cusillo Alto y Bajo, Chilcal Alto y Bajo, las Palmas y Bella Vista.

En estas áreas ya se entrelazan todos los componentes abióticos, bióticos, de esta manera son tierras propias para la vida y la actividad económica. La topografía en esta zona es muy variable, y sus paisajes geomorfológicos van desde pequeñas llanuras, relieve quebrado y piedemonte suavemente ondulados, recubiertos por cenizas volcánicas; las condiciones de nubosidad constante contribuyen a una humedad constante en épocas frías, son áreas dedicadas en su mayoría a la agricultura y a la ganadería.  La primitiva fisonomía vegetal ha sido transformadas fuertemente por el hombre, el cual ha explotado sus tierras desde tiempos muy antiguos.

El monte original casi está ausente y hoy el paisaje lo dominan los cultivos misceláneos principalmente, seguido por potreros de Kikuyo y gramas nativas, pequeños rastrojos y bosques naturales intervenidos. En el municipio de La Unión, esta formación se presenta en  20,19% del total del territorio, 32,91 km².